Twin Peaks (Mountain), een livealbum uit 1974 van de Amerikaanse rockband Mountain
 Twin Peaks (Antarctica), twee pieken op Antarctica
 Twin Peaks (band), een Amerikaanse rockband
 Twin Peaks (restaurantketen), een Amerikaanse bar- en restaurantketen
 Twin Peaks-model, het model van overheidstoezicht op de Belgische financiële sector
 Twin Peaks (San Francisco), twee heuvels in de Amerikaanse stad San Francisco
 Twin Peaks (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1990/1991 en 2017
 Twin Peaks (album), een soundtrackalbum met de originele muziek van de bovengenoemde televisieserie
 Twin Peaks: Fire Walk with Me, een Amerikaanse film uit 1992 gebaseerd op de televisieserie
 Pilot (Twin Peaks), de eerste aflevering van de gelijknamige televisieserie